Plusieurs navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Porter''' :

 L' est un torpilleur de l'US Navy de classe Porter lancé en 1896 ;
 L' est un destroyer de l'US Navy de classe Tucker lancé en 1915.
 L' est un destroyer de l'US Navy de classe Porteur lancé en 1935.
 L' est un destroyer de l'US Navy de classe Fletcher lancé en 1944.
 L' est un destroyer de l'US Navy de classe Arleigh Burke lancé en 1997.

Voir aussi 
 

Porter